Гло́бус-1  или «Ивановская Хиросима» — проект из мирных подземных ядерных взрывов, произошедших на территории СССР с 1965 по 1988 год. Объект «Глобус-1» является одним из четырёх пунктов на геофизическом профиле Москва-Воркута. Был проведён на ядерном полигоне 19 сентября 1971 года на берегу реки Шачи, в 4 км от деревни Галкино Кинешемского района Ивановской области. Во время взрыва мощностью 2,3 килотонны из-за некачественного цементирования ствола скважины произошёл аварийный выброс радиоактивных веществ на поверхность. На местности присутствовало очаговое радиоактивное заражение. На данный момент объект закрыт, радиационный фон в норме.

Проект был единственным в Центральной России и ближайшим к Москве ядерным взрывом. Расстояние по прямой от Красной площади до места испытания равно 363 км. Деревня Галкино была самой населённой в области - 300 человек. Время существования - с середины XVII века. Сейчас эта деревня на картах субъекта отсутствует. От села осталось 2 домика.

Предыстория 
С 60-х годов XX века СССР стал активно развивать программу мирных ядерных взрывов в интересах народного хозяйства. Всего с августа 1949-го по 1989 год было произведено 124 взрыва на территории бывшего Советского Союза, которыми преследовались самые разнообразные цели — от исследования земной коры до активации добычи нефти и газа. В целях глубинного зондирования земной коры по заказу министерства геологии было решено провести подземный ядерный взрыв в сентябре 1971 года. Десятки датчиков должны были фиксировать движение сейсмических волн в геологических пластах по всему СССР.

Хронология событий 
Для проведения взрыва, в связи с большим потреблением воды для бурения скважин, была выбрана площадка, которая находилась на берегу реки Шача (приток Нодоги), в четырёх километрах от деревни Галкино. Группа геологов в количестве 26 человек прибыла для подготовки и проведения эксперимента, начавшаяся 28 августа 1971 года. Геологи проводили разведку нефтяного шельфа. Было пробурено две скважины, глубина которых составляла 610 метров. На дно одной из них был заложен ядерный заряд мощностью 2,3 кт (примерно в 9 раз слабей мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму). На дно другой шахты было опущено множество различных приборов. Накануне взрыва сотрудники милиции предупредили местных жителей, что будет небольшое землетрясение, а также дали совет заклеить окна крест-накрест бумагой, выйти из дома, вывести скотину, если таковая имелась. 19 сентября 1971 года в 16:15 был произведён взрыв. Геологи неверно забетонировали 6-килограммовый ядерный заряд в штольне. При подрыве вышибло пробку детонатора. Заряд не сработал полностью.   

Взрыв сопровождался аварийным выходом на поверхность радиоактивных глины, песка, воды и газов из затрубного пространства технологической скважины, приведшим к радиоактивному загрязнению прилегающей территории за пределами технологической площадки скважины. Радиоактивная вода растеклась на поверхности приустьевой части технологической площадки скважины, примыкающей к ней территории и частично стекла в реку Шачу, впадающую в реку Надогу - приток реки Волги. Газообразные и летучие радионуклиды распространились по долине реки Шача на расстояние до 1,5 км. Максимальная мощность дозы излучения достигала 210 Р/час.

С целью выяснения причин аварии в период 1976-1977 годы по заданию института «ПромНИИпроект» (ныне — ОАО «ВНИПИпромтехнологии») Ярославским управлением буровых работ (г. Печёра, пос. Энергетиков) в зону взрыва были пробурены 2 исследовательские скважины И-1 и И-2. В процессе буровых работ на территории объекта были вырыты 3 амбара для буровой промывочной жидкости. Концентрация радионуклидов в буровой жидкости позволяет отнести эту жидкость к радиоактивным отходам (РАО).

По завершении исследовательских работ в 1977 году была проведена дезактивация территории путём снятия грунта бульдозером и сброса его в существовавшие амбары для буровой жидкости. В эти же амбары были сброшены радиоактивный хлам, загрязнённая спецодежда и другие материалы. В итоге возник необустроенный пункт хранения радиоактивных отходов с нечётко выраженными границами и глубиной залегания. Пункт хранения был засыпан песком слоем 0,1- 1 м.

По результатам мониторинга радиационной обстановки на объекте, выполняющегося до 2012 года включительно, установлено, что в результате аварийного выброса техногенными радионуклидами была загрязнена территория около технологической скважины ГБ-1 в радиусе до 10 м и территория площадью около 15000 м2 в направлении на юг и юго-восток от скважины ГБ-1 в сторону русла реки Шача.  В процессе бурения исследовательских скважин произошло локальное загрязнение территории в местах расположения амбаров для буровой жидкости и желобов от устьев скважин до амбаров (след длиной 60 м и шириной до 3 м) в юго-юго-восточном направлении.

Последствия и текущая ситуация 
Существовал риск изменения русла реки Шачи с затоплением скважины, что могло привести к радиоактивному загрязнению Волги. В 2004 году был построен обводной канал.

«Грязная» зона — площадка 100 × 150 м. Источники излучения — небольшие участки грунта, пятна, где максимальная удельная активность почвы достигает 100 тысяч беккерелей на килограмм, что в десятки тысяч раз выше нормы.

В 1971 году, когда завершались работы, величина дозы у скважины составляла 150 микрорентген в час (максимальный порог «фонового» значения — 50 микрорентген в час). В 1997 году при замерах в некоторых точках площадки зафиксировали гамма-излучение мощностью 1,5 тысячи микрорентген в час, в 1999 году — 3,5 тысячи, в 2000 году — 8 тысяч микрорентген в час.

Ныне мощность излучения упала и составляет порядка 3 тысяч микрорентген в час, что свидетельствует о стабилизации, тем не менее изотопы цезий-137 и стронций-90 продолжают выходить на поверхность.

В сентябре — октябре 2014 года Росатом провёл работы по изоляции скважин и дезактивации местности. Радиоактивный грунт из «амбаров» вывезен на специализированный комбинат по утилизации радиоактивных отходов. В августе 2015 г работы по рекультивации заражённых грунтов завершены.

Примечания

Ссылки 
 Василий Гулин «Ядерная деревня»
 Сергей Андреев «СССР нанес ядерный удар по своим»
 Шача

Мирные ядерные взрывы на территории СССР
1970-е годы в Ивановской области
Кинешемский район
1971 год в науке
1971 год в России
Сентябрь 1971 года
События 19 сентября